Mnichowo peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Mnichowo, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Mnichowo, un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie.